Die Makarow-Straße befindet sich in Mykolajiw, einer Hafenstadt in der südlichen Ukraine. An ihr stehen mehrere Kulturdenkmäler.

Namensgebung 
In den 1920er Jahren wurde sie in  Marchlewski-Straße umbenannt. 1986 wurde sie in Makarow-Straße umbenannt, da sich dort Makarows Geburtshaus befindet. In seinem Geburtsort ist ihm am linken Ufer des Inhul, kurz vor dessen Einmündung in den Südlichen Bug, ein überlebensgroßes Denkmal gesetzt.

Kulturdenkmäler 
 Makarow-Straße Nr. 6 ist Makarows Geburtshaus, ein Kulturdenkmal mit der Nummer 48-101-0001. Am Haus wurde eine Gedenktafel angebracht.
 Am Anfang der Straße befindet sich das Haus der Baukultur.

Weblinks

Einzelnachweise 

Mykolajiw
Verkehrsbauwerk in der Oblast Mykolajiw
Straße in der Ukraine
Straße in Europa